Карагозян — армянская фамилия.

Известные носители
 Карагозян, Андроник Акопович (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Карагозян, Энн — американский учёный, специалист по механической и аэрокосмической инженерии.